Jméno a příjmení Peter Mráz nosí více osob:

 Peter Mráz (* 1954) – slovenský fotbalista, československý reprezentant
 Peter Mráz (1975) – slovenský fotbalista narozený roku 1975
 Peter Mráz (1985) – slovenský fotbalista narozený roku 1985

Související články 
 Peter
 Mráz (rozcestník)